Грете Каусланд (;   -  ) — норвезька співачка, виконавиця та актриса. Будучи дитячою зіркою, вона була однією з найпопулярніших співачок Норвегії (її дебютний сингл «Teddyen min» з 1955 року, продано більше 100 000 платівок   ), і вона в дитинстві брала участь у декількох фільмах.  Вона представляла Норвегію на конкурсі пісні Євробачення 1972 року, співаючи «Småting» з Бенні Боргом. З 1973 року регулярно виступала з розважальною групою Dizzie Tunes. Нагороджена «Spellemannprisen» 1978 за альбом «» та «Leonardstatuetten» 1991 р.  за її досягнення на сцені.

Померла від раку легенів  16 листопада 2007 року в Осло, Норвегія.

Дитяча кар’єра 
Грете дебютувала на сцені у віці 4 років на місцевій ревізі, а перший рекорд отримала у віці 8 років в 1955 році, після перемоги в радіопереданому аматорському конкурсі; пісня «Teddyen min» / «Cowboyhelten» стала великим радіохітом і була продана понад 100 000 примірників. Свій перший фільм вона зробила під назвою «Smugler i smoking» у 1957 році; до 12 років вона випустила 10 записів і знялася у п'яти фільмах. Описана в дитинстві «божевільною від джазу», вона відвідувала джазові клуби, будучи ще неповнолітньою, «гойдаючись», як дорослий джазовий вокаліст, незважаючи на свій юнацький голос.

Шоу з Dizzie Tunes 

Співпраця Каусланд з шоу-групою Dizzie Tunes розпочалася з її дебютного театру Chat Noir The På go'fot (1973). Пізніше послідували шоу Showkade med og uten fyll (1974), Vi spillopper (1976, кіноверсія 1979), Memories Of Music (1979/1980, також відео), The Show Must Go Home (1984, також відео), Festsprell i Dizzie Tider (1988). Вона також брала участь у багатьох їх телевізійних шоу. Sing Sala Bim (1973) була нагороджена бронзовою трояндою на фестивалі в Монтре.

Її музичні альбоми з Dizzie Tunes :  Toppop 1 (1972), Mere Ra-ta-ta-ta (1972), Folk i nord (1973), Hei-hå-hei-hå (1973), Norsklåt (1973), På go'fot med Dizzie Tunes (1973), Memories of Music (1982), Go'biter med Dizzie Tunes (1992).

Зірка розірвана 
У адаптації Робін Арчер та шоу Родні Фішера «Star is Torn» («Зірка розірвана») у 1993 році Грета Каусланд зобразила дев'ять трагічних жіночих доль у популярній музиці: Бессі Сміт, Хелен Морган, Джуді Гарланд, Біллі Холідей, Едіт Піаф, Марі Ллойд, Мерилін Монро, Діна Вашингтон і Джаніс Джоплін. Повна вечірня вистава для однієї жінки, спочатку в Rogaland Teater (Ставангер, 1993, 45 вистав  ), а пізніше у Victoria Teater (Осло, 1995).

Телесеріал 
З кінця 1990-х Каусланд брала участь у декількох серіалах. У D'ække bare, bare Bernt (1996) вона зіграла роль «Vera», а Джон Скольмен - її чоловіка «Bernt». У ситуативній комедії «Карл і Ко» (63 серії, 1998 – 2001) вона регулярно з'являлася у ролі «Рут Франццен». Вона зіграла роль «Мамсен» у дитячому серіалі Jul i Blåfjell в 1999 році. Цей серіал став досить популярним, він отримав нагороду Gullruten у 2000 році за найкращу телевізійну драму, музичний альбом із серії отримав Spellemannprisen у 1999 році за найкращий дитячий альбом, а наступна серія Jul på månetoppen з’явилася у 2002 році.

Дискографія

Сингли на лейблі Columbia (як дитяча зірка) 

 1955: «Teddyen min» / «Cowboyhelten»
 1956: «Den lille kjøkkenskriver» / «Jeg vil gifte meg med pappa» (з Френком Робертом)
 1956: «Maria Fly-fly» / «Eventyrswing»
 1956: «Grethemor» / «Dukkestuen»
 1956: «Til Nisseland» / «Ding-dong»
 1957: «Min lille mandolin» / «Kjære lille vov-vov»
 1957: «»Hipp Hurra!» / «Lolly Poll»
 1958: «Lillesøster» / «Musefest i kjelleren»
 1959: «På tivoli» / «Pappas lille pike»
 1960: «Souvenirs» /«Conny»
 1960: «Det finns millioner» / «Europa Non Stop»
 1963: «Gullregnen» / «Ønskedrømmen»
 1964: «Hjerte» / «Hvis jeg var gutt»

Альбоми 

 Grethe gjennom 10 år (Колумбія, 1964)
 A Taste of Grethe Kausland (Тролль, 1978)
 Grethe synger Lille Grethe (Тролль, 1979)
 Stay With Me (Тролль, 1984)
 Jazzway to Norway (1991) (з кількома артистами)
 Jazz my way (Curling Legs, 2008)

Фільмографія 

 Smuglere i smoking (1957)
 Selv om de er små (1957)
 Far til fire og onkel Sofus (1957)
 Far til fire og ulveungerne (1958)
 Ugler i mosen (1959) (режисер Іво Капріно)
 To på topp (1965)
 Тут ог Кьор (1975)
 Vi spillopper  (1979)
 Over stork og stein (Stork Staring Mad, 1994)
 Solan, Ludvig og Gurin med reverompa (Гурін з Лисохвостом, 1998) (голос)

Серіали 

 D'ække bare, bare Bernt (1996)
 Karl & Co (1997–2000)
 Jul i Blåfjell (1999) (Нагороджена Gullruten 2000 за найкращу телевізійну драму та Spellemannprisen 1999 за найкращий дитячий альбом )
 Jul på månetoppen (2002)
 Brødrene Dal og mysteriet med Karl XIIs gamasjer (2005) (міні-серіал)
 Хос Мартін (2005)

Особисте життя 
З 1966 по 1979 рік вона була одружена з джазовим гітаристом Гальвардом Каусландом. Після закінчення шлюбу вона не повернулася до свого дівочого прізвища Нільсен, але зберегла прізвище Каусланд.

Примітки

Посилання 

Норвезькі телеакторки
Померли від раку легень
Представники Норвегії на Євробаченні
Норвезькі кіноакторки